Makado (Alblasserdam), een winkelcentrum in Alblasserdam, Zuid-Holland
 Makado (Beek), een winkelcentrum in Beek, Limburg
 Makado (Nieuwegein), een winkelcentrum in Nieuwegein, Utrecht
 Makado (Purmerend), een winkelcentrum in Purmerend, Noord-Holland
 Makado (Schagen), een winkelcentrum in Schagen, Noord-Holland

Zie ook
 Mekado